Сокращение ВКМ (кириллицей) может означать:
 Великое княжество Московское — средневековое русское княжество, существовавшее с 1263 по 1478 годы.
 Виртуальный компьютерный музей
 Внеклеточный матрикс — структуры живой ткани, находящиеся снаружи клеток.
 Внутренняя клеточная масса (также архибласт) — совокупность клеток в раннем эмбриогенезе млекопитающих на стадии бластоцисты.
 Всероссийская коллекция микроорганизмов — подразделение Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г. К. Скрябина РАН.
 Всемирный конгресс математиков (также Международный конгресс математиков).

См. также 
  (латиницей)